L'expression bombe à carbone (ou bombe climatique) désigne tout fait physique (déclenché et/ou accéléré par le réchauffement climatique et contribuant lui-même à augmenter ce réchauffement), ou toute nouvelle exploitation de source de carbone (ou autre gaz à effet de serre) capable de provoquer l'emballement du réchauffement climatique.

De telles « bombes » libèrent des quantités énormes de gaz à effet de serre, qui renforce la capacité de l'atmosphère à retenir la chaleur, cette chaleur à son tour augmente le risque d'incendie et libère le dioxyde de carbone et le méthane qui ont été piégés dans les clathrates du pergélisol, ce qui aggrave le réchauffement.

Exemples 
 exploitation de gisements de charbon en Australie ;
 exploitation des sables bitumineux canadiens (les gisements d'Alberta représentent 200 milliards de barils de pétrole ;
 exploitation du gaz de schiste ;
 augmentation de la méthanisation dans les sols due au réchauffement, au mauvais usage des sols ou à l’inondation des régions côtières sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer ;
 fonte du pergélisol (sol gelé) et/ou de clathrates marins entraînant la libération des hydrates de méthane (cristaux d'eau et de méthane formés à basse température) dans les régions arctiques habituellement gelées en permanence (en Russie, au Canada, en Alaska) ;
 fonte de la banquise ou des calottes glaciaires/polaires et des surfaces enneigées réduisant le pouvoir réfléchissant de la Terre ;
 ralentissement, voire arrêt, de la circulation thermohaline, ensemble de courants verticaux qui entraînent une partie du carbone dans le fond de l'océan mondial ;
 mégafeux de forêt, qui sont à la fois sont sources de dioxyde de carbone et de méthane, et qui détruisent des puits de carbone.

Le cas des pergélisols 
Des scientifique comme Sergueï Zimov et Chapin ont alerté la communauté scientifique, le GIEC, les décideurs et le grand public (via le médias) sur le fait que le pergélisol constitue l'une des pires bombes à retardement climatiques. Dans un article de 2006 dans la revue Science, ils ont montré que les estimations de la teneur en carbone des sols arctiques avaient jusqu'alors été largement sous-estimées : dans leur pire scénario, environ 500 milliards de tonnes de carbone pourraient être libérées du yedoma (pergélisol le plus riche en carbone) en un siècle. Cette libération nécessite des conditions qui semblaient « extrêmes » et peu probables dans les années 1990 , mais qui s'avèrent de plus en plus plausibles au vu des six évaluations successives du climat par le GIEC qui ont montré depuis 30 ans, que le pire scénario a toujours été celui qui s'est avéré le plus prédictif.
 
De plus, depuis 2006, l'estimation consensuelle du carbone arctique s'est affinée, et elle a encore augmenté (de 50 %) ; ce qui signifie qu'au taux de réchauffement global actuel, le dioxyde de carbone et le méthane issus de la fonte du pergélisol devraient réchauffer la planète de  supplémentaire d'ici 2100 . 

 identifié par Sergueï Zimov et ses collègues était approximativement égal à  précise l'écologue Chris Field (de la Carnegie Institution for Science à Palo Alto, en Californie).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Changement climatique
 Réchauffement climatique
 Effets non linéaires  
 Relargage du méthane de l'Arctique
 Pergélisol, yedoma
 Gaz à effet de serre

Liens externes 
 .

Théorie météorologique
Changement climatique
Effet de serre
Catastrophe environnementale
Carbone